

Ольхова — село в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Вільхова (Ольхова) — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Вільхівка (річка)